Джон-Дэвид Фрэнсис Бартоу (; род. , Абингтон, штат Пенсильвания, США) — американский астрофизик. Научный руководитель Международной космической станции (МКС) в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Он осуществляет надзор в отношении исследовательских возможностей, исследовательского оборудования и планов исследований на МКС. Будучи гражданским служащим ВМС США, он летал во время космической миссии шаттла STS-51F в качестве специалиста по полезной нагрузке.

Биография 

С 1966 по 1988 год Бартоу работал астрофизиком в Военно-морской исследовательской лаборатории в Вашингтоне, округ Колумбия, и опубликовал более 60 научных работ в области физики солнечных наблюдений и приборов. Он получил степень бакалавра наук по физике в университете Лихай (1966) и степень магистра наук и доктора философии по физике в Джорджтаунском университете (1974 и 1976 годах, соответственно). Затем был директором по эксплуатации и применению в офисе космической станции в штаб-квартире НАСА с 1990 по 1994 год. Он также занимал должность главного научного сотрудника космической станции с 1987 по 1990 год.

Бартоу является членом Ассоциации исследователей космоса, а также является председателем Комитета по космическим станциям Международной астронавтической федерации. Его награды включают Медаль «За исключительные достижения» НАСА, Премию за выдающиеся заслуги в области военно-морского флота, премию за лётные достижения от Американского астронавтического общества, NASA Space Flight Medal и NASA Skylab Achievement Award.

См. также 
 Список космонавтов и астронавтов (и кандидатов).
 Список астронавтов США — участников орбитальных космических полётов.
 Хронология пилотируемых космических полётов.

Личная жизнь 
Женат на Донне Джун Барто, трое детей. Радиолюбитель с позывным W4NYZ.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Космического центра имени Линдона Джонсона 
 Spacefacts biography of John-David F. Bartoe 

Астронавты США
Выпускники Джорджтаунского университета
Выпускники Лихайского университета